

Geografia
 Cazenave-Serres-et-Allens – comune francese situato nel dipartimento dell'Ariège

Persone
 Fernand Cazenave (1924-2005) – rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo francese
 Héctor Cazenave (1914-1958) – calciatore uruguaiano naturalizzato francese